А́ссберг:

 Ассберг — один из псевдонимов, которые носил Владимир Гаврилович Арцезо (1898—1947) — российский и советский военный деятель, впоследствии коллаборационист во Второй мировой войне.
 Ассберг, Фёдор Фёдорович — советский инженер, воздухоплаватель, специалист по дирижаблям, участник арктической экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин».